Deivid (voleibolista) 
 Deivid Willian da Silva - futebolista brasileiro conhecido simplesmente como "Deivid"
 Deivid de Souza - futebolista brasileiro conhecido simplesmente como "Deivid"

Desambiguações de antropônimos